Pradines est un nom propre qui peut désigner :

Patronyme 

 Maurice Pradines (1874-1958), philosophe français ;
 Roger Pradines (1929-2003), réalisateur et documentariste français.

Toponyme 

 Pradines, ancienne commune française de l'Aveyron, aujourd'hui intégrée à Baraqueville ;
 Pradines, commune française de la Corrèze ;
 La Corrèze de Pradines, ruisseau qui traverse la commune de Pradines dans la Corrèze ;
 Pradines, commune française de la Loire ;
 Pradines, commune française du Lot ;
 Pradines, hameau dépendant de la commune française de Lauroux dans l'Hérault.
 Pradines, hameau dépendant de la commune française de Montoulieu dans l'Hérault.

 Château de Pradines, château à Grambois, une commune française du Vaucluse

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France